Сент-Оппортюн () — название ряда населённых пунктов во Франции:
Сент-Оппортюн — коммуна в департаменте Орн;
Сент-Оппортюн-дю-Боск — коммуна в кантоне Бомон-ле-Роже, департамента Эр;
Сент-Оппортюн-ла-Мар — коммуна в кантоне Кьебёф-сюр-Сен, департамента Эр.